Кру́пный рога́тый скот — сельскохозяйственные животные, относящиеся к родам Bos и Bubalus из подсемейства . Одомашнивание этой группы в Азии происходило около 8 тыс. лет назад, а в Европе около 5—6 тыс. лет назад. Быки были приручены сравнительно раньше, чем буйволы. Зебу, который занимает обособленное положение среди крупного рогатого скота, был одомашнен примерно в II—III тысячелетии до нашей эры в Египте и Малой Азии.

Назначение 
Основным назначением крупного рогатого скота является производство мяса и молока, дополнительным — получение шкуры и иногда шерсти, сала (жира), сычужных ферментов, кетгута, желатина, мясо-костной муки и др. Используют также в качестве рабочего скота, как тягловые, вьючные животные и для верховой езды. На начало 2010-х годов в мире насчитывается около 1,3—1,4 млрд голов крупного рогатого скота.

Крупный рогатый скот в России 
На протяжении 2008—2014 гг. произошло снижение поголовья крупного рогатого скота с 9,126 до 8,5 млн голов, или примерно на 7 %. Снижение общего поголовья животных происходит в большинстве стран с развитым молочным скотоводством. Тенденция здесь такова — снижение поголовья коров — рост их продуктивности — увеличение валового надоя молока.

Поголовье коров в России к концу 2020 года составило 7,89 млн голов, что на 0,9 % ниже уровня 2019 года. Снижение поголовья отмечается в частном секторе (-2,9 %), прирост — в сельхозорганизациях (+0,1 %) и в К(Ф)Х и ИП (+1,6 %). ТОП-20 регионов с самым большим поголовьем коров на начало 2021 года возглавляют: Республика Дагестан (462,6 тыс. голов), Республика Башкортостан (386,8 тыс.), Республика Татарстан (335,5 тыс.), Ростовская область (302,1 тыс.) и Алтайский край (288,2 тыс.).

В 2020 году молочная отрасль показала лучший результат за последние 10 лет. Объём производства молока превысил 32,2 млн тонн, что на 855 тыс. больше показателя 2019 года. Производство молока в России в 2021 году составит не менее 32,6 млн тонн, что на 1,2 % больше показателя за 2020 год.

В 2020 году средний надой молока на корову в России 4839 кг (+199 кг за год, +1063 кг с 2010 года), из них сельхозорганизации 6728 кг (+442 кг, +2539 кг с 2010 года), КФХ 3979 (+188 кг, +1233 кг с 2008 года) кг, хозяйства населения 3471 кг (0 кг, −82 кг с 2011).

Единая система идентификации поголовья КРС вводится в России с 2021 года. В 21 регионе РФ процесс завершен: каждому животному присвоен уникальный идентификационный номер, зарегистрированный в федеральной информационной системе. Он нанесен на бирку или электронный чип.

Породы крупного рогатого скота в России 
Породный состав крупного рогатого скота в РФ (2015 год):

 чёрно-пёстрая 56 %;
 голштинская 10 %;
 симментальская 8 %;
 холмогорская 8 %;
 красно-пёстрая 6 %;
 красная степная 4 %;
 айрширская 3 %;
 ярославская 2 %;
 Бурая швицкая 2 %;
 Бестужевская, сычевская, костромская, красная эстонская, истобенская, суксунская, джерсейская, тагильская, монбельярдская менее 1 %

На 01.01.2017 г. поголовье и продуктивность коров девяти ведущих молочных пород составляет:
 чёрно-пёстрая 898,9 тыс.голов (6261 кг)
 голштинская 252,9 тыс.голов (8100 кг)
 холмогорская 112,3 тыс.голов (5703 кг)
 симментальская 110,9 тыс.голов (4841 кг)
 красно-пёстрая 93,4 тыс.голов (5956 кг)
 красная степная 60,1 тыс.голов (4748 кг)
 айрширская 51,7 тыс.голов (6554 кг)
 ярославская 29,8 тыс.голов (5769 кг)
 бурая швицкая 20,1 тыс.голов (4906 кг)

По состоянию на 2020 год поголовье и продуктивность коров пяти ведущих молочных пород составляет:
 чёрно-пёстрая 571.4 тыс.голов (7558 кг)
 голштинская 315,8 тыс.голов (9334 кг)
 холмогорская 63,2 тыс.голов (7137 кг)
 симментальская 62,2 тыс.голов (5384 кг)
 красно-пёстрая 61,2 тыс.голов (7007 кг)
Большинство отечественных пород — черно-пестрая, холмогорская, ярославская — имеют тенденцию к сокращению, тогда как поголовье голштинского скота в стране динамично увеличивается: в 2015 году насчитывалось 170 тыс. голов этой породы, а в 2020-м — уже более 300 тыс. Импорт голштинов достиг 96 % от общих объемов ввоза племенного КРС. В ряде регионов голштинская порода уже стала доминирующей, что обусловлено более высокой молочной продуктивностью этого скота. Существует риск исчезновения ввиду непопулярности в молочной отрасли отечественных пород молочного КРС: бестужевская, истобенская, красная горбатовская, суксунская, тагильская, кавказская бурая породы, а также якутский скот.
На Урале голштины хорошей рентабельности не дают, поэтому там разводят преимущественно черно-пестрый скот, который более приспособлен к климатическим условиям региона, где пастбищный период очень короткий. Так, в племенных организациях Свердловской области средний удой за лактацию достигает 8,8 тыс. кг на одну корову черно-пестрой породы.

В Российский Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году, включено 41 порода и 47 типов крупного рогатого скота (всего 88, из них 62 молочно-мясных и 26 мясных представителей КРС, из них 33 охраняемых патентом на селекционное достижение).

Впервые в 2018 году в Госреестр включены молочно-мясная порода Сибирячка и мясная порода .

Племенное разведение крупного рогатого скота в России 
Исходя из закономерностей полового акта, на крупном рогатом скоте применяют цервикальный метод искусственного осеменения, то есть сперму вводят непосредственно в канал шейки матки. Для его осуществления были в разное время предложены три способа, различающиеся по технике исполнения: визоцервикальный, маноцервикальный и ректоцервикальный. Первые два к настоящему времени повсеместно вытеснены ректоцервикальным способом.

ВНИИ-Плем: База Данных по национальному генофонду сельскохозяйственных животных.

Основные породы крупного рогатого скота 
По различным признакам породы крупного рогатого скота объединяют в несколько групп. Существуют 3 классификации пород скота: краниологическая, хозяйственная, географическая.

 Джерсейская
 Голштинская
 Чёрно-пёстрая
 Ярославская
 Холмогорская
 Швицкая
 Костромская
 Айрширская
 Красная датская
 Англерская
 Красная степная
 Симментальская
 Красно-пёстрая
 Монбельярдская
 Герефордская
 Абердин-ангусская
 Шортгорнская
 Калмыцкая
 Голландская
 Шароле

См. также 
 Мелкий рогатый скот
 Козоводство
 Комолость
 Навоз

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Краснов Ю. А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе восточной Европы. II тысячелетие до н. э. — первая половина I тысячелетия н. э. / Под ред. А. П. Смирнова. Материалы и исследования по археологии СССР № 174. Институт археологии АН СССР // М.: Наука, 1971. — 166 с.

Ссылки